Рошмор:

 Рошмор — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Рошмор — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.